Il Controguerra Ciliegiolo riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato tendente al cerasuolo
odore: tipico
sapore: asciutto ed armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ciliegiolo